Tilde kan avse

 Tilde (tecken), tecknet ~
 Tilde (TV-program)
 Tilde (namn)